Гале́рный о́стров:

 Галерный остров — остров в Киеве.
 Галерный остров — бывший остров в устье реки Фонтанки на территории Санкт-Петербурга.

См. также 
 Галерный мост
 Галерная гавань
 Галерная улица
 Галерный проезд